Чемпионат России по пляжному футболу 2011 года — 7-й розыгрыш кубка. Финальный раунд состоялся в Санкт-Петербурге 17 сентября 2011 года между командами Локомотив и «Строгино» из Москвы и завершился победой железнодорожников.

Этапы розыгрыша 
 1 раунд (8-12 июня) (Москва)
 2 раунд (22-26 июня) (Самара)
 Суперфинал (13-17 июля) (Санкт-Петербург)

1 раунд

Группа А

Группа B

Плей-офф

Полуфинал 
Локомотив — Крылья Советов
Строгино — Крылья Советов

Полуфинал за 5-8 места

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Ссылки 
 Чемпионат России по пляжному футболу 2011 на сайте beachsoccer.ru

Чемпионаты России по пляжному футболу
Спортивные соревнования в Санкт-Петербурге
2011 год в Санкт-Петербурге
Чемпионаты России в 2011 году
Июнь 2011 года
Июль 2011 года